Joseph ou Joe Walter sont des noms pouvant désigner:

 (1783-1856), peintre d'art marin anglais 
Joseph Walter (1881-1952), prêtre et érudit français
 (1895-1995), joueur anglais de football
 (né en 1947), homme politique américain de l'Ohio
 (né en 1963), joueur américain de football américain

Voir aussi

Walter, Joseph